Kolodny ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Kolodny (1941–2019), amerikanische Literaturkritikerin
 Émile Kolodny (* 1932), französischer Geograph
 Robert C. Kolodny (* 1944), amerikanischer Mediziner, Sexualwissenschaftler